Samuel Williams peut désigner :

 Samuel Wells Williams (1812-1884), linguiste, missionnaire et sinologue américain ;
 Samuel Williams (1994-), coureur cycliste anglais.